Rössle bezeichnet

 die Währung des Regiogeldes der Region Stuttgart, siehe Liste der Regionalgelder#Bestehende Initiativen mit Umlaufsicherung

Rössle oder Rößle ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Rössle (* 1959), deutscher Jazzmusiker
 Herta Rössle (1906–1991), deutsche Malerin und Grafikerin
 Karl Rößle (Ingenieur) (1872–nach 1929), deutscher Ingenieur und Architekt
 Karl Rössle (Unternehmer) (1937–2013), deutscher Unternehmer (Teusser Mineralbrunnen)
 Karl Friedrich Rößle (1893–1957), Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Robert Rössle (1876–1956), deutscher Pathologe
 Stefan Rößle (* 1964), deutscher Politiker (CSU), Landrat des Landkreises Donau-Ries

Siehe auch:
 Gasthaus Rössle (Trillfingen)
 Gasthaus zum Rössle
 Hotel Rößle
 Rössel
 Rössl
 Weißes Rössle (Hinterzarten)